Charles Crapelet (1762-1809), imprimeur français ;
 Georges-Adrien Crapelet (1789-1842), imprimeur et écrivain français, fils de Charles Crapelet ;
 Louis-Amable Crapelet (1822-1867), peintre orientaliste français.